Вейк-ан-Зеє 1970 — 32-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1970 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1970 у шахах